Abbreviazione di tesoro, aggettivo qualificativo utilizzato tra amici.

Politica 
 Adriano Teso (1945) – imprenditore e politico italiano

Sport 
 Stefano Teso (1963) – cestista italiano